Larrieu ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaud Larrieu (* 1966), französischer Regisseur
 Francie Larrieu Smith (* 1952), US-amerikanische Mittel- und Langstreckenläuferin

 Jean-Marie Larrieu (* 1965), französischer Regisseur
 Maxence Larrieu (* 1934), französischer Flötist
 Pauline Larrieu (* 1951), französische Schauspielerin
 Raphaël Larrieu (* 1981), französischer Eishockeyspieler
 Romain Larrieu (* 1976), französischer Fußballspieler